Kinsombi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kinsombi (* 1999), deutsch-kongolesischer Fußballspieler
 David Kinsombi (* 1995), deutsch-kongolesischer Fußballspieler